Elion ist der Familienname folgender Personen:

 Gertrude Belle Elion (1918–1999), amerikanische Biochemikerin, Pharmakologin und Nobelpreisträgerin
 Jacob Samuel Cohen Elion (Jacques Elion; 1840–1893), niederländischer Graphiker, Maler und Medailleur